Paranal peut désigner :
 le cerro Paranal, sommet chilien ;
 l'Observatoire du Cerro Paranal, sitié sur le sommet précédent.